The Day of the Triffids ist

 der englische Originaltitel des Romans Die Triffids von John Wyndham
 der englische Originaltitel der Verfilmung des Romans, Blumen des Schreckens
 ein Fernseh-Mehrteiler nach dem Roman aus dem Jahr 1981, siehe The Day of the Triffids (1981)
 ein Fernseh-Zweiteiler nach dem Roman aus dem Jahr 2009, siehe Die Triffids – Pflanzen des Schreckens